Вуелта дел Серо има више значења:

 Вуелта дел Серо (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Вуелта дел Серо (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику